FairPlay o Fairplay o similar, puede corresponder a:

 una localidad del estado de Colorado, en Estados Unidos: Fairplay;
 una localidad del estado de Misuri, en Estados Unidos: Fairplay;
 una tecnología de DRM de Apple: FairPlay;
 la traducción fair play en inglés de "Juego limpio".